Osiedle Fryderyka Chopina w Jaworznie - osiedle mieszkaniowe położone w dzielnicy Śródmieście.

Obiekty i miejsca 
W okolicy znajduje się hotel robotniczy "Pawx".

Dzielnice i osiedla Jaworzna